Dit is de wereldranglijst van januari 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 januari 1996.

Mannen 01